Vladimir Logvin – radziecki szermierz.

Życiorys 
W ciągu swojej kariery zdobył złoty medal w drużynie na mistrzostwach świata – w Rzymie (1982).

Przypisy 

Radzieccy szermierze